La législature 2021-2025 du Grand Conseil du canton du Valais débute le  et s'achève en 2025. L'élection des députés a eu lieu le .

Notes et références 

Politique dans le canton du Valais
Valais 2021-2025
2021 en Suisse
2022 en Suisse
2023 en Suisse
2024 en Suisse